Туи́н-Фо́лс ():

Города и округа 
 Туин-Фолс (город, Айдахо)
 Туин-Фолс (округ, Айдахо)

Водопады 
 Туин-Фолс (водопад, Австралия)
 Туин-Фолс (водопад, Айдахо)
 Туин-Фолс (водопад, Британская Колумбия)
 Туин-Фолс (водопад, Вашингтон)
 Туин-Фолс (водопад, Гавайи)
 Туин-Фолс (водопад, Монтана)
 Туин-Фолс (водопад, Южная Каролина)
 Туин-Фолс (водопад, Лабрадор)

Другое 
 Парк штата Туин-Фолс
 Туин-Фолс Айдахо (фильм)